Landurlaub ist:

der mehrtägige Landgang von Seeleuten, siehe Landgang (Schifffahrt) 
ein Vermarktungsname für Urlaub in dörflich-ländlicher Umgebung, siehe Agrotourismus